HMS Martin può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Martin (1790) – sloop
HMS Martin (G44) – cacciatorpediniere della Classe M